Ак-Чокрак — родник в Крымских горах.
 Ак-Чокрак — прежее название села Белый Источник, ныне вошло в состав Бахчисарая.
 Ак-Чокрак — исчезнувшее село, Черноморский район.